Seydoux ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Seydoux-Christe (* 1958), Schweizer Politikerin (CVP)
 François Seydoux de Clausonne (1905–1981), französischer Diplomat
 Geraldine Seydoux (* 1964), französisch-amerikanische Entwicklungsbiologin
 Jacques Seydoux (1870–1929), französischer Diplomat und Autor
 Jérôme Seydoux (* 1934), französischer Milliardär und Philanthrop, Filmproduzent und der frühere Präsident der Filmproduktionsgesellschaft Pathé
 Léa Seydoux (* 1985), französische Filmschauspielerin
 Michel Seydoux (* 1947), französischer Filmproduzent
 Philippe Seydoux (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler